Die Prva Makedonska Liga 2017/18 war die 26. Saison der höchsten mazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. August 2017 und endete am 20. Mai 2018.

Titelverteidiger war Vardar Skopje.

Modus 
Die zehn Mannschaften traten jeweils viermal gegeneinander an. Der nach 36 Spieltagen Achtplatzierte spielte anschließend in einem Relegationsspiel gegen den Play-off-Sieger der zweiten Liga. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achte der Abstiegsrunde spielte am 2. Juni 2018 gegen den Play-off-Sieger der zweiten Liga um die Qualifikation für die Prva Makedonska Liga 2018/19.

|}

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18